CMD steht für:
 California Micro Devices, Chiphersteller
 Richtlinie 2004/37/EG (Carcinogens and Mutagens Directive)
 Creative Micro Designs, Firma für Computerzubehör
 Chef de Mission Diplomatique auf Diplomatenkennzeichen
 Christlicher Mediendienst, einen Verlag in Hünfeld
 Christlicher Missionsdienst, ein Verein zur Betreuung notleidender Kinder, beispielsweise in Indien
 CMD Technology Inc., eine Tochtergesellschaft von Silicon Image
 Congenital Muscular Dystrophy, dt. Kongenitale Muskeldystrophie
 Coriolis-Massendurchflussmesser, ein Messinstrument
 Kraniomandibuläre Dysfunktion, Sammelbegriff für Erkrankungen des Kauapparates bzw. des Kiefergelenks
 Modal, eine Viskosefaser, siehe Viskose
 London Borough of Camden (ISO-3166-2:GB-Code)
 Cold Movement Detection, eine Funktion des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Cootamundra Airport (IATA-Code), Flugplatz von Cootamundra, South West Slopes, New South Wales

C.M.D. steht für:
 Congrégation de la Mère de Dieu

Cmd. steht für:
 Commander

cmd steht für:
 cmd.exe, Kommandozeileninterpreter von Microsoft Windows
 change main device, Computerbefehl
 command, die englische Beschriftung der Befehlstaste

.cmd steht für:
 die Dateiendung für Stapelverarbeitungsdateien für cmd.exe

Abkürzung